

Teatro
Anna Lucasta – commedia teatrale di Broadway di Philip Yordan

Cinema
Anna Lucasta – film del 1949 diretto da Irving Rapper
Anna Lucasta - La ragazza che scotta (Anna Lucasta) – film del 1958 diretto da Arnold Laven

Televisione
Anna Lucasta – film per la televisione greco del 1977 diretto da Antonis Antoniou e Kostas Zogopoulos